Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

États-Unis
  d'infanterie parachutée

France
  de chars de combat
  du train

Homonymie d'unités militaires